Брилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий и произошедших от них названий
 Брилл, Абрахам (1874—1948) — американский психиатр, лидер и основоположник психоанализа в США.
 Брилл, Натан Эдвин (1860—1925) — американский врач, доктор медицины, профессор.Названия

 Brill Publishers — международное издательство научной литературы, основанное в Нидерландах в 1683 году.

 См. также 
 Бриль
 Брилль